Malvezzi steht für:

 Malvezzi (Adelsgeschlecht), ein italienisches Adelsgeschlecht aus Bologna

Malvezzi ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Malvezzi (* 2003), italienischer Sprinter
 Cristofano Malvezzi (1547–1599), italienischer Organist und Komponist der Renaissance
 Ludwig von Angelelli de Malvezzi (1716–1797), preußischer Generalmajor und Führer eines Freibataillons
 Simona Malvezzi (* 1966), italienische Architektin, Mitgründerin von Kuehn Malvezzi
 Virgilio Malvezzi (1595–1654), italienischer Historiker, Essayist und Diplomat

Siehe auch:
 Palazzo Malvezzi Campeggi
 Palazzo Malvezzi De’ Medici